Enter kan syfta på:

Enter (musikalbum) –ett musikalbum med Within Temptation
Enter (tangent) – en eller flera tangenter på ett tangentbord
Enter (Tolkien) – en slags varelser i J.R.R. Tolkiens värld
ENTER score – en bedömningsgrund för att söka in på australiska universitet, se Equivalent National Tertiary Entrance Rank